Dárda, hosszú nyelű vadász- vagy támadófegyver
 Dárda, város Horvátországban, Eszék-Baranya megyében